Amsteldorp (Nieuwer-Amstel), voormalige buurtschap in Amsterdam-Zuid.
Amsteldorp (Amsterdam), wijk in Amsterdam-Oost.